Кубок Данії з футболу 2016–2017 — 63-й розіграш кубкового футбольного турніру в Данії. Титул здобув Копенгаген.

Календар

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|11 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|12 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|13 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|19 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|25 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|26 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|27 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|2 листопада 2016

|}

1/8 фіналу

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|28 лютого 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|1 березня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|2 березня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|7 березня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|8 березня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|15 березня 2017

|}

1/4 фіналу

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|5 квітня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|6 квітня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|13 квітня 2017

|}

1/2 фіналу

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center| 27 квітня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align=center| 4 травня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок Данії на soccerway 

2016–2017
Данія
Данія